Пабло Рикарди (; ) — аргентинский шахматист, гроссмейстер (1997).

В составе сборной Аргентины участник 11-и Олимпиад (1984—1998, 2002—2006).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 
 

Шахматисты Аргентины